Boreray kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Boreray, St Kilda, ö, Skottland, 
 Boreray, North Uist, ö, Skottland,